L'édition 2019 du tournoi de tennis de Limoges se déroule du 16 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Ekaterina Alexandrova remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Aliaksandra Sasnovich, décrochant à cette occasion son troisième titre à Limoges et dans la catégorie WTA 125.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Georgina García Pérez et Sara Sorribes Tormo.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Britannique Heather Watson, de la Française Tatiana Golovin et de la Roumaine Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Pauline Parmentier, Clara Burel et Liudmila Samsonova.

Lauréates 
En simple, la Russe Ekaterina Alexandrova, tête de série  et invitée, remporte son troisième titre en simple en WTA 125, tous les trois à Limoges, en battant en finale la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich.

En  double, Georgina García Pérez et Sara Sorribes Tormo, têtes de série , remportent leur premier titre en collaboration en battant en finale Ekaterina Alexandrova et Oksana Kalashnikova, têtes de série .

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Limoges
 Saison 2019 de la WTA

Lien externe 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Limoges
Tennis en France en 2019
Sport en France en décembre 2019